Balkan har flere betydninger:

 Balkanhalvøen – en halvø i den sydøstlige del af Europa.
 Balkanbjergene – en bjergkæde i den østlige del af Balkanhalvøen fra Serbien gennem Bulgarien til Sortehavet.
 Balkanmusik – musikgenre der stammer fra Balkanhalvøen
 Balkan (motorcykel) – et bulgarsk motorcykelmærke
 Balkan (band) – et jugoslavisk hardrockband, der var aktivt i 1980'erne
 Turkmenske Balkanbjerge – en bjergkæde i Turkmenistan
 Balkan-provinsen – en provins i Turkmenistan
 Orkan Balkan – en tyrkisk fodboldspiller
 Balkan (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1912